Hopewell ist der Name mehrerer Orte:

in den Vereinigten Staaten:
 Hopewell (Alabama)
 Hopewell (Arkansas)
 Hopewell (Lawrence County, Arkansas)
 Hopewell (Pike County, Arkansas)
 Hopewell (Illinois)
 Hopewell (Mississippi)
 Hopewell (Washington County, Missouri)
 Hopewell (Warren County, Missouri)
 Hopewell (New Jersey)
 Hopewell (New York)
 Hopewell (Oregon)
 Hopewell (Pennsylvania)
 Hopewell (Tennessee)
 Hopewell (Texas)
 Hopewell (Virginia)
 Hopewell (Barbour County, West Virginia)
 Hopewell (Fayette County, West Virginia)
 Hopewell (Marion County, West Virginia)
 Hopewell (Preston County, West Virginia)

in anderen Ländern:
 Hopewell (Südafrika), ein Ort in der südafrikanischen Provinz KwaZulu-Natal
 Hopewell (New Brunswick), Kanada

gleichnamige, im NRHP gelistete, Objekte:
 Hopewell (Carroll County, Maryland), ID-Nr. 80001803
 Hopewell (Cecil County, Maryland), ID-Nr. 79001120
 Hopewell (West Virginia), ID-Nr. 94000214

Hopewell ist der Familienname von:
 John Hopewell († 2015), britischer Mediziner 
 Melville R. Hopewell (1845–1911), US-amerikanischer Politiker

Sonstiges:
 Hopewell Township
 eine indianischen Kulturepoche, siehe Hopewell-Kultur
 eine US-amerikanische Band, Hopewell (Band)